Le terme Ball peut désigner :

Patronyme 

 Alan Ball (1945-2007), footballeur anglais ;
 Alan Ball (né en 1957), scénariste américain ;
 Alan Ball (né en 1985), joueur de football américain.
 Albert Ball (1896-1917), pilote de chasse et as de l'aviation britannique ;
 Anna Maria Ball (1785-1871), philanthrope irlandaise ;
 
 Benjamin Ball (1833-1893), neurologue français ;
 Bobby Ball (1925-1954), pilote automobile d'IndyCar américain ;
 Bradley Ball (né en 1976), joueur de squash anglais ;
 Catie Ball (née en 1951), nageuse américaine ;
 Charles Ball (1780-?), esclave puis marron américain
 Derek Ball (?-1988), ingénieur du son britannique ; 
 Gary Ball (1953-1993), alpiniste néo-zélandais ;  
 George Ball (1929-2010), peintre et graveur américain ;  
 George Ball (1909-1994), diplomate américain ;E  
 James Ball (1903-1988), athlète américain ;
 James Ball (né en 1995), footballeur anglais ;
Joan Ball, pionnière des rencontres en ligne ;
 Joe Ball (1896-1938), tueur en série américain ;
 
 LaMelo Ball (né en 2001), basketteur américain ;
 LiAngelo Ball (né en 1998), basketteur américain ;
 Lloy Ball (né en 1972), joueur de volley-ball américain ;
 Lonzo Ball (né en 1997), basketteur américain ;
 Lucille Ball (1911-1989), actrice, productrice et réalisatrice américaine ;
 Margaret Ball (1515-1584) bienheureuse et martyr irlandaise ;
 Margie Ball (1948-1999), chanteuse néerlandaise d'indorock ;
 Mary Ball (1812-1898), naturaliste et entomologiste irlandaise ;
 
 Robert Ball (1802-1857), naturaliste irlandais ;
  (1840-1913), astronome irlandais ;
 Rudi Ball (1911-1975), joueur de hockey sur glace allemand ;
 Samuel Ball (né en 1973), acteur américain ;
 Syd Ball (né en 1950), joueur de tennis australien ;
 Sydney Ball (1933-2017), peintre abstrait australien ;
 Valentine Ball (1843-1894), géologue et ornithologue irlandais ;
 Webb C. Ball (1847-1922), personnalité de l'histoire des chemins de fer ;
 
 Walter William Rouse Ball (1850-1925), mathématicien anglais

Toponyme 
 Ball, ville américaine située en Louisiane.

Musique

Groupe 

 , groupe de rock britannique actif de 1969 à 1971.

Chanson 

 , chanson de Susumu Hirasawa figurant sur l'album Legendary Wind Sword BERSERK Original Soundtrack sorti le  ;
 , sixième chanson de DJ Khaled figurant sur l'album Victory sorti le  ;
 , cinquième chanson de T.I. figurant sur l'album Trouble Man: Heavy Is the Head sorti le .

 Album 

 , album du groupe de rock Iron Butterfly sorti le  ;
 , album de Widespread Panic sorti le  ;
 , album de Napoleon Murphy Brock sorti le  ;
 , album d'Elizabeth Cook sorti le  ;
 , album de Sparks sorti le  ;
 , album du groupe punk rock californien Guttermouth sorti en 1991.

 Autres 

 Ball'', un jeu Game and Watch ;
 Ball, cratère sur la surface lunaire nommé en référence à William Ball (1627 - 1690)

Voir aussi 

 Powerball
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais